Grayia kan syfta på:

 Grayia (djur) – ett släkte av ormar
 Grayia (växt) – ett släkte av växter